

Personnalités 

 Ilse Hollweg (1922-1990), soprano colorature allemande ; 
 Joachim Albrecht von Bethmann-Hollweg (1911-2001), joueur allemand de hockey sur glace ;
 Ryan Hollweg (né en 1983), joueur canado-américain de hockey sur glace ;
 Theobald von Bethmann Hollweg (1856-1921), homme d'État allemand, vice-président de Prusse puis chancelier impérial d'Allemagne ;
 Werner Hollweg (1936-2007), ténor allemand.

Voir aussi 
 
 Holweg